Часовня — деревня в Московской области России. Входит в Павлово-Посадский городской округ.  Население —  чел. ().

Расположение 
Деревня Часовня расположена примерно в 11 км к югу от центра города Павловский Посад. Деревню окружают леса, рядом протекает речка Пырьевка. Ближайшие населённые пункты — деревни Бразуново, Семёново и Аверкиево.

История 
Деревня Часовня ранее входила в состав волости Загарье. По данным 1795 года, в деревне насчитывалась 26 домов, где проживало 79 мужчин и 88 женщин. В 1879 году в деревне Часовня было 27 домов и 158 жителей (76 мужчин и 82 женщины).

В конце XX века жители деревни занимались в основном ткачеством бумажных материй и пошивом картузов.

В 1920 году в деревне Часовня была открыта школа. По данным переписи 1926 года, в деревне проживал 201 человек (85 мужчин и 116 женщин). В деревне существовала сельхозартель имени 1 мая.

В деревне имеется часовня.

С 2004 до 2017 гг. деревня входила в Улитинское сельское поселение Павлово-Посадского муниципального района.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 20 человек (8 мужчины и 12 женщин); преобладающая национальность — русские (97%). По данным на 2005 год в деревне проживало 18 человек.

Транспорт 
До райцентра из деревни Часовня ходит автобус № 24.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Павлово-Посадского городского округа